Amizone – vescovo di Torino del X secolo
Amizone da Solaro – giurisperito milanese del XIII secolo
Diocesi di Amizone – sede vescovile titolare in Turchia
 Amyzon – città dell'antica Grecia